Die 70. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 11. bis 16. März 1980 in der Westfalenhalle in Dortmund (Deutschland) statt.

Ergebnisse 
 P = Pflicht
 PT = Pflichttanz
 K = Kür
 KP = Kurzprogramm
 Pkt. = Punkte
 B = Bewertung

Herren 

 Schiedsrichterin: Sonia Bianchetti 
 Assistenzschiedsrichter: Benjamin T. Wright 

Punktrichter:
 Geoffrey Yates 
 Tatjana Danilenko 
 Jane Sullivan 
 David Dore  
 Walburga Grimm 
 Eva von Gamm 
 Monique Georgelin 
 Tsukasa Kimura 
 Marie-Louise von Friedrichs 
 Václav Skála

Damen 

 Z = Zurückgezogen

 Schiedsrichter: Elemér Terták 
 Assistenzschiedsrichter: Donald H. Gilchrist 

Punktrichter:
 Yvonne Tutt 
 Ludwig Gassner 
 Ljudmila Kubaschewskaja 
 Giorgio Siniscalco 
 Jürg Wilhelm 
 Ingrid Linke 
 Junko Hiramatsu 
 Elsbeth Bon 
 Gerhard Frey 
 Hely Abbondati

Paare 

 Schiedsrichter: Oskar Madl 
 Assistenzschiedsrichter: Eugen Romminger 

Punktrichter:
 Tiasha Andrée 
 Ljudmila Kubaschewskaja 
 Sally-Anne Stapleford 
 Václav Skála 
 Audrey Williams 
 Junko Hiramatsu 
 Helga von Wiecki 
 Willi Wenz 
 Mary Louise Wright 
 Thérèse Maisel

Eistanz 

 Schiedsrichter: Lawrence Demmy 
 Assistenzschiedsrichterin: Erika Schiechtl 

Punktrichter:
 Oskar Urban 
 Elaine DeMore 
 Willi Wenz 	
 Ferenc Kertész 
 Lysiane Lauret 
 Pamela Davis 
 Igor Kabanow 
 Suzanne Francis 
 Tsukasa Kimura 
 Cia Bordogna

Medaillenspiegel

Weblinks 
 
 
 
 

1980
Sportveranstaltung 1980
Weltmeisterschaften 1980
Sportveranstaltung in Dortmund
Westfalenhalle